Карата́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Урджарського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Каратал.

Населення — 1575 осіб (2009; 2302 в 1999, 2690 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Каратальська сільська рада (села Атигай, Бугібай, Каратал), село Емель перебувало у складі Бахтинської сільради колишнього Маканчинського району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Урджарського району